Kippen steht für:

 den Wechsel zweier stabiler Zustände, daraus folgend etwa das Umkippen eines Sees
 eine Rotation um eine horizontal verlaufende Achse
 eine alte Bezeichnung für Biegedrillknicken
 ein traditionelles Spiel, bei dem Ostereier gegeneinandergestoßen werden, siehe Ostereiertitschen
 für eine schlagartige Umformung eines Knotens, siehe Knoten (Knüpfen)
 Beschneiden von Münzen, siehe auch Kipper- und Wipperzeit
 Kippen (Schottland), Dorf in Schottland

Siehe auch:
 Kippe
 Umkippen (Begriffsklärung)